Альберто Аццо I — маркграф Мілану (1014—1029)
 Альберто Аццо II — маркграф Мілану (1029—1097)

Див. також 
 Аццо